Бойка Михайлова Велкова е българска актриса.

Биография 
Родена е в София на 16 юни 1958 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1983 г. със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Димитрина Гюрова. Започва да играе в Драматичния театър в Русе, като първата и роля е тази на Червената шапчица. След това работи последователно в Драматичния театър в Пловдив, Театър „София“ и Театъра на Българската армия.

През 2000 и 2005 г. получава „Аскеер“ за водеща женска роля.

Получава наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за главна женска роля“: за ролята на (Аркадина), в спектакъла „Чайка“ на Театъра на Българската армия (2008).

Телевизионен театър 
 „Маестрото“ (1985) (Зджислав Сковровски)

Филмография 

документален:
 Аферата мис Стоун (2003)

Дублаж 
 Хари Потър и Философският камък – Мадам Хууч, 2002

Източници

Външни препратки 
  
  Бойка Велкова в КиноПоиск
  Бойка Велкова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на Аскеер
Родени в София